Міжнародний аеропорт Комодоро Артуро Меріно Бенітес (SCL), також відомий як Міжнародний аеропорт Сантьяго, у Сантьяго-де-Чилі, Чилі
 Аеропорт Сантьяго-де-Компостела, Сантьяго-де-Компостела, Іспанія
 Аеропорт Сантьяго (Бразилія), Сантьяго, Ріу-Гранді-ду-Сул, Бразилія

 Аеропорт Антоніо Масео, Сантьяго-де-Куба, Куба
 Міжнародний аеропорт Сібао, Сантьяго-де-лос-Кабальєрос, Домініканська Республіка
 Міжнародний аеропорт Дель Карібе імені генерала Сантьяго Маріно на острові Маргарита, Венесуела
 Міжнародний аеропорт Прая на острові Сантьяго в Кабо-Верде
 Міжнародний аеропорт Керетаро в Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
 Аеропорт Рубен Канту в Сантьяго-де-Верагуас, Панама
 Аеропорт Сантьяго (Болівія), Сан-Ігнасіо-де-Моксос, департамент Бені, Болівія
 Аеропорт Сантьяго-дель-Естеро, Сантьяго-дель-Естеро, Аргентина
 Аеропорт Сантьяго Перес Кірос, Араука, Колумбія